Кавале́р-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південний схід від Парижа, 95 км на схід від Марселя, 50 км на схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 3593 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7411,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кавалер-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кавалер-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар